Stratiodrilus är ett släkte av ringmaskar. Stratiodrilus ingår i familjen Histriobdellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Stratiodrilus